Batang Kabung (Koto Tangah), een plaats in Indonesië
Batang Kabung (Pariaman Timur), een plaats in Indonesië